O Estádio Juan Ramón Loubriel é um estádio de futebol porto-riquenho sediado em Bayamón, com capacidade para 12.500 espectadores.

Estádios de futebol de Porto Rico